Armando Rossi ist der Name folgender Personen:

 Armando José María Rossi (* 1945), argentinischer Bischof
 Armando Rossi (Basketballspieler), peruanischer Basketballspieler